Вітю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Вітюк Ігор Іванович — український волейболіст, майстер спорту.
 Вітюк Олексій Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російської війни.

Українські прізвища